Битва за Сирт или Сидра:

Вторая мировая война
 Сражение в заливе Сидра (1941) — первое морское сражение, состоявшееся 17 декабря 1941 года между королевским военно-морским флотом Великобритании и военно-морским флотом Италии во время Второй мировой войны.
 Сражение в заливе Сидра (1942) — второе морское сражение, состоявшееся 22 марта 1942 года между королевским военно-морским флотом Великобритании и военно-морским флотом Италии во время Второй мировой войне.

Американо-ливийская конфронтация
 Инцидент в заливе Сидра (1981) — воздушный бой между истребителями ВМС США и ВВС Ливии в 1981 году.
 Инцидент в заливе Сидра (1989) — воздушный бой между истребителями ВМС США и ВВС Ливии в 1989 году.

Первая гражданская война в Ливии
 Битва за Сирт (2011) — бой между приверженцами ливийского лидера Муаммара Каддафи и сторонниками Национального переходного совета.

Вторая гражданская война в Ливии
 Битва за Сирт (2015) — часть противостояния между непризнанным правительством Ливии и ИГИЛ.
  — бой между правительством национального единства Ливии и ИГИЛ.